Loramyces är ett släkte av svampar. Loramyces är det enda släktet i familjen Loramycetaceae som tillhör ordningen disksvampar.

Källor

Disksvampar
Loramyces